Frederik III kan zijn:
 Frederik III van Lotharingen (ca. 1017-1033), hertog van Opper-Lotharingen en graaf van Bar (1027-1033)
Frederik de Schone van Oostenrijk (1289–1330, 1314 koning, 1325 medekoning).
Frederik III (1415–1493), Rooms-Duits koning (1440–1493) en keizer (1452–1493).
Frederik III van de Palts, keurvorst.
Frederik III van Saksen bijgenaamde de Wijze (1463–1525), keurvorst van Saksen (1486–1525).
Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (1597–1659), hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorf (1616–1659).
Frederik III van Denemarken (1609–1670), koning van Denemarken en Noorwegen (1648–1670).
Frederik I van Pruisen (1657–1713), keurvorst Frederik III van Brandenburg (1688–1701), koning van Pruisen (1701–1713).
Frederik III van Pruisen (1831–1888), Duitse keizer (1888), geldend als koning Frederik III van Pruisen.